Shoal Bay (engl. ‚flache Bucht‘) ist der Name folgender Buchten:
 Shoal Bay (Antigua), Bucht an der Nordküste von Antigua
 Shoal Bay (nordöstlich von Darwin), Bucht des Beagle Gulf bei Darwin, Northern Territory, Australien
 Shoal Bay (Northern Territory), Ort bei Darwin, Australien
 Shoal Bay (Tiwi/Bathurst Island), Bucht zwischen Tiwi und Bathurst Island nördlich von Darwin, Northern Territory, Australien
 Shoal Bay (Maria Island), Bucht auf Maria Island, Tasmanien
 Shoal Bay (Port Stephens), Bucht bei Port Stephens, New South Wales
 Shoal Bay (Coorong-Nationalpark), Bucht im Coorong-Nationalpark, South Australia
 Shoal Bay (Princess Royal Harbour), südlicher Teil des Princess Royal Harbour bei Albany

Shoal Bay ist der Name folgender Orte

Australien:
 Shoal Bay (New South Wales)